Jakub Sucháček (ur. 17 listopada 1978 w Czeladnej) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu Dukla Liberec, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995 kiedy zajął 16. miejsce w klasyfikacji generalnej. W całej swojej karierze dwa razy stał na podium konkursów Pucharu Świata – raz był drugi i raz trzeci.

Wziął udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano, gdzie zajął 15. miejsce na dużej skoczni oraz 28. na normalnej. Brał też udział w trzech edycjach mistrzostw świata w lotach: w Planicy w 1994, Tauplitz w 1996 oraz Oberstdorfie w 1998. Najwyższe, dziewiąte miejsce zajął w Tauplitz. Wystąpił też trzy razy na mistrzostwach świata: w Thunder Bay, Trondheim oraz Ramsau.

Swój rekord życiowy w długości skoku ustanowił w 1997 roku w Planicy i wynosi on 198 metrów.

Po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystartował w grudniu 2001 w Titisee-Neustadt, gdzie dwukrotnie startował w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata, lecz nie zdołał uzyskać awansu do zawodów. Po sezonie 2001/2002 zakończył sportową karierę.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998  Nagano/Hakuba – 28. miejsce (normalna skocznia), 15. miejsce (duża skocznia)

 Drużynowo
 1998  Nagano/Hakuba – 7. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1995  Thunder Bay – 32. miejsce (normalna skocznia), 25. miejsce (duża skocznia)
 1997  Trondheim – 30. miejsce (normalna skocznia), 26. miejsce (duża skocznia)
 1999  Ramsau – 28. miejsce (duża skocznia), 11. miejsce (normalna skocznia)

 Drużynowo
 1995  Thunder Bay – 8. miejsce
 1997  Trondheim – 9. miejsce
 1999  Ramsau – 7. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1994  Planica – 27. miejsce
 1996  Tauplitz/Bad Mitterndorf – 9. miejsce
 1998  Oberstdorf – 16. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1994  Breitenwang – 17. miejsce
 1995  Gällivare – 14. miejsce
 1996  Asiago – 8. miejsce

 Drużynowo
 1994  Breitenwang – srebrny medal
 1995  Gällivare – 6. miejsce
 1996  Asiago – 4. miejsce

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 71.
 sezon 1994/1995: 16.
 sezon 1995/1996: 44.
 sezon 1996/1997: 21.
 sezon 1997/1998: 62.
 sezon 1998/1999: 18.
 sezon 1999/2000: 65.

Miejsca na podium chronologicznie 
  Lahti – 29 stycznia 1995 (2. miejsce)
  Harrachov – 7 lutego 1999 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994/1995 – 27.
 1995/1996 – 53.
 1996/1997 – 37.
 1998/1999 – 16.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 45.
 1998 – 55.
 1999 – 10.
 2000 – 43.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995 – 31.
 1996 – 38.
 1998 – 40.
 1999 – 36.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 25.
 sezon 1994/1995: 208.
 sezon 1995/1996: 260.
 sezon 1996/1997: 167.
 sezon 1997/1998: 71.
 sezon 1998/1999: 249.
 sezon 1999/2000: 58.
 sezon 2000/2001: 113.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Iron Mountain – 20 lutego 1994 (3. miejsce)
  Oberhof – 13 września 1997 (3. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 18 stycznia 1998 (2. miejsce)
  Schönwald im Schwarzwald – 26 lutego 2000 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Czescy olimpijczycy
Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978